Принцесса Антони Прусская, герцогиня Веллингтон, герцогиня де Сьюдад-Родриго, OBE (род. , ) — правнучка германского императора Вильгельма II и супруга Чарльза Уэлсли, 9-го герцога Веллингтона.

Биография 
Антония Елизавета Бриджит Луиза Мэнсфилд родилась в Лондоне 28 апреля 1955 года в семье Принца Фридриха Прусского и леди Бриджид Гиннесс, дочери Руперта Гиннесса, 2-го графа Айви, владельца пивоваренных заводов Guinness.

Брак и дети 
3 февраля 1977 года в церкви Святого Павла в Найтсбридже (Лондон) она вышла замуж за Чарльза Уэлсли маркиза Дуро.
Супруги имели пять детей:

 Артур Джеральд Уэлсли, маркиз Дуро (род. 31 января 1978), женат с 2005 года на бывшей модели и модном стилисте Джемме Кидд (род. 1974), у них трое детей:
 Леди Мэй Мадлен (род. 4 января 2010)
 Артур Дарси, граф Морнингтон (род. 4 января 2010)
 Лорд Альфред (род. 10 декабря 2014)
 Леди Хонора Виктория Уэлсли (род. 25 октября 1979), муж с июля 2004 года Орландо Монтегю (род. 1971), младший сын Джона Монтегю, 11-го графа Сэндвича, у них двое детей:
 Уолтер Монтегю (род. 3 декабря 2005)
 Нэнси Джемайма Монтегю (род. январь 2007)
 Леди Мэри Луиза Уэлсли (род. 16 декабря 1986)
 Леди Шарлотта Энн Уэлсли (род. 8 октября 1990), учится в Оксфордском университете, 15 июля 2015 года было объявлено о ее помолвке с колумбийским миллиардером Алехандро Санто Доминго, дядей Татьяны Санто Доминго, жены Андреа Казираги. Они поженились в Испании 28 мая 2016 года недалеко от Гранады.
 Лорд Фредерик Чарльз Уэлсли (род. 30 сентября 1992), учится в Итонском колледже

Как потомок королевы Виктории, через её старшую дочь Викторию, герцогиня находится в линии наследования британского престола.

Примечания 

Гогенцоллерны
Принцессы Пруссии
Офицеры ордена Британской империи
Антония
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона